Ryrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ryrsjön (Fuxerna socken, Västergötland), sjö i Lilla Edets kommun,  (70,1 ha)
Ryrsjön (Väne-Ryrs socken, Västergötland), sjö i Vänersborgs kommun,  (23,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn